Skinwalkers est le titre original du roman Porteurs-de-peau, écrit par Tony Hillerman en 1986.
 Skinwalkers est un téléfilm américano-britannique réalisé par Chris Eyre en 2002.
 Skinwalkers est un film canadien réalisé par James Isaac en 2006.
 Skin-walker est le nom donné, dans la culture Navajo, à un humain pouvant se transformer en animal